Karl Lehmann (1936–2018) mainzi püspök, bíboros
 Karl-Heinz Lehmann (1957) olimpiai cselgáncsozó
 Carl Lehmann (1894–1990) brassói turisztikai technikus